В данном списке представлены крупнейшие города американского штата Нью-Йорк.

См. также 
 Нью-Йорк
 Список округов штата Нью-Йорк

Примечания 

Нью-Йорк
Списки:Нью-Йорк (штат)